Sabana sirve como nombre a diversos lugares y localidades:

Localidades y divisiones administrativas

Argentina 
 La Sabana, localidad en el departamento Tapenagá, provincia del Chaco.

Colombia 
 Sabana Centro, provincia del departamento de Cundinamarca.
 Sabana Occidente, provincia del departamento de Cundinamarca.
 La Sabana, subregión del departamento de Nariño.
 La Sabana, subregión del departamento de Sucre.
 Sabanas de San Ángel, municipio del departamento del Magdalena.
 Sabana de Torres, municipio del departamento de Santander.

Costa Rica 
 Sabana Redonda, distrito del cantón de Poás, provincia de Alajuela.
 La Sabana, nombre por el que es más conocido el distrito Mata Redonda, en la capital San José.
 La Sabana, parque natural del centro del país.

Puerto Rico 
 Sabana, barrio del municipio de Luquillo.
 Sabana, barrio del municipio de Orocovis.
 Sabana, barrio del municipio de Vega Alta.
 Sabana Abajo, barrio del municipio de Carolina.
 Sabana Eneas, barrio del municipio de San Germán.
 Sabana Hoyos, barrio del municipio de Arecibo.
 Sabana Llana, barrio del municipio de Juana Díaz.
 Sabana Llana Norte, barrio del municipio de San Juan.
 Sabana Llana Sur, barrio del municipio de San Juan.
 Sabana Seca, barrio del municipio de Toa Baja.
 Sabana Yeguas, barrio del municipio de Lajas.

República Dominicana 
 Sabana de la Mar, localidad en la provincia de Hato Mayor.
 Sabana Cruz, distrito en el municipio de Bánica, provincia de Elías Piña.
 Sabana Iglesia, municipio de la provincia de Santiago.
 Sabana Larga, municipio de la provincia de San José de Ocoa.
 Sabana Larga, localidad del municipio de Comendador, de la provincia de Elías Piña.
 Sabana Yegua, municipio de la provincia de Azua.

Venezuela 
 Sabana de Parra, capital del municipio José Antonio Páez, estado de Yaracuy.
 La Sabana, localidad del municipio de Caruao, estado de Vargas.